Arthur Bell – francescano inglese, martire a Tyburn nel 1643 e beatificato dalla Chiesa cattolica
Arthur Bell – ex calciatore inglese
Arthur Hornbui Bell – Grand Dragon del Ku Klux Klan nel New Jersey
Arthur Bell – canottiere olimpionico canadese 
Arthur Bell – redattore del Village Voice 
Art Bell – presentatore ed autore statunitense